Gudbjörnsson ist der Familienname folgender Personen:
 Axel Máni Gudbjörnsson (* 2002), isländischer Fußballspieler 
 Olafur Thor Gudbjörnsson, isländischer Fußballtrainer 

Siehe auch:
 Gudbjornsson